La  Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard fut en séance du  au . Le premier gouvernement fut une coalition protestante dirigée par Louis Henry Davies. Après que la coalition échoua, le parti conservateur dirigé par William Wilfred Sullivan forma le gouvernement.

Henry Beer fut élu président.

Il y eut trois sessions à la  Assemblée générale:

Membres

Kings

Prince

Queens

Notes et références

Liens externes

Bibliographie 
 

Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard